Kurja vas je slovensko krajevno ime. Kurja vas je lahko:

Kurja vas, nekdanja vas, zdaj del Vrhnike
 nekdanje ime za naselje Biška vas
 naselje Kurja vas, danes del Jesenic 
Kurja vas, del Trbovelj
Kurja vas, del Kromberka
 Kurja vas pri Brezjah na Gorenjskem

Glej tudi 
 Žabja vas (razločitev)